Эрсенджан:

 Эрсенджан — город на юге Ирана, в провинции Фарс.
 Эрсенджан — одна из 24 областей (шахрестанов) иранской провинции Фарс.